Název Janovický potok má více vodních toků:

 Janovický potok (přítok Lučního potoka) – pravostranný přítok Lučního potoka v okrese Trutnov
 Janovický potok (přítok Nedvědičky) - levostranný přítok Nedvědičky v okrese Žďár nad Sázavou
 Janovický potok (přítok Podolského potoka) – pravostranný přítok Podolského potoka v okrese Bruntál
 Janovický potok (přítok Sázavy) – levostranný přítok Sázavy v okrese Benešov
 Janovický potok (přítok Svratky) – pravostranný přítok Svratky v okrese Žďár nad Sázavou